Sąd Polubowny przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji – sąd polubowny powołany w celu rozstrzygania sporów o nazwy domenowe w sieci Internet.

Linki zewnętrzne 
 Informacja o Sądzie na stronie PIIT

Sądownictwo polubowne